Contra (lat.: „gegen“) oder Kontra steht für:

 Vorsilbe in der Bedeutung „gegen“, siehe Liste lateinischer Präfixe (das Gegenteil von Pro)
 in Abstimmungen, Erörterungen und Bewertungen gleichbedeutend mit „dagegen“, siehe Abstimmung (Stellungnahme)
 Contra (Organisation), die gegen die Sandinisten Nicaraguas kämpfte, siehe auch Iran-Contra-Affäre
 Kontra (Spielbegriff), einen Begriff speziell aus dem Kartenspiel
 Contra (Spieleserie), eine Videospielserie
 Contra (Kurzfilm), ein Kurzfilm aus dem Jahr 2009
 Contra (Film), deutsche Filmkomödie von Sönke Wortmann (2020) 
 ein Zupfinstrument, siehe Bugarija und Timple
 SWR cont.ra, Nachrichtenprogramm des Südwestrundfunks
 Contra Dance, ein historischer englischer Gruppentanz, der besonders in Neuengland heute noch gepflegt wird.
 Kontra, eine nicht mehr geführte Supermarktmarke der Rewe Group
 Contra (Schriftsteller), Pseudonym des estnischen Schriftstellers Margus Konnula
 einen Oktavraum im abendländischen Tonsystem, siehe Oktave
 Kontra K (* 1987), bürgerlich Maximilian Diehn, deutscher Rapper

Contra steht für folgendes geografisches Objekt:
 Contra TI, Ortschaft in der Gemeinde Tenero-Contra im Kanton Tessin, Schweiz

Contra ist der Familienname folgender Personen:
 Cosmin Contra (* 1975), rumänischer Fußballspieler

Kontra ist der Familienname folgender Personen:
 Ferenc Kontra (* 1958), ungarischer Schriftsteller
 Zsolt Kontra (* 1955), ungarischer Handballspieler

Siehe auch: